

Obradović comme nom de famille 
 Goran Obradović (1976-), footballeur serbe.
 Dositej Obradović (1742-1811), écrivain et traducteur serbe.
 Saša Obradović (1969-), joueur et entraîneur de basket-ball serbe. 
 Željko Obradović (1960-), joueur et entraîneur de basket-ball serbe.

Homonymie de patronyme
Patronyme serbe